Příjmení Burnham nese více různých osobností:

 Daniel Burnham (1846–1912) – americký architekt a urbanista
 Frederick Russell Burnham (1861–1947) – americký spisovatel
 James Burnham (1905–1987) – americký filozof a politický teoretik
 Michael Burnhamová – fiktivní postava v televizním seriálu Star Trek: Discovery